2 miejscowości w Hiszpanii:
 Veïnat de Mont-roig – miejscowość w Katalonii, w prowincji Girona, w comarce Alt Empordà, w gminie Darnius
 Veïnat de Mont-roig – miejscowość w Katalonii, w prowincji Girona, w comarce Gironès, w gminie Cassà de la Selva